Баскония:

 Баскония — автономное сообщество на севере Испании.
 «Баскония» — испанский баскетбольный клуб.
 «Баскония» — испанский футбольный клуб.

См. также 
 Страна Басков (значения)